RAD54L2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 467 амінокислот, а молекулярна маса — 162 769.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, ДНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки